Buchholzia kan syfta på:
 Buchholzia (djur) – ett släkte av ringmaskar
 Buchholzia (växter) – ett släkte av familjen kaprisväxter